Натуральне число 508
 508 рік до нашої ери
 508 рік нашої ери